Personen
 Ada Lovelace (1815-1852), Brits wiskundige
 Linda Lovelace (1949-2002), Amerikaans actrice
 Richard Lovelace (1618-1657), Engels dichter

 Overig
 Lovelace (film), een Amerikaanse film uit 2013
 Lovelace Medal, een medaille van de British Computer Society